Диндер:

 Диндер, Юлиуш Юзеф (1830—1890) — немецкий римо-католический епископ, архиепископ митрополит Познанский и Гнезненский, примас Польши.
 Диндер — национальный парк в Судане.
 Диндер — река в Эфиопии.